Plaats in Indonesië
 Pesu (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pesu (Maospati), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java